Michel Bernard peut désigner :

 Michel Bernard C.S.Sp. (1911-1993), missionnaire français, archevêque de Brazzaville et archevêque-évêque  de Nouakchott ;
 Michel Bernard (1931-2019), athlète français ;
 Michel Bernard (1932-2021), homme politique français ;
 Michel Bernard (1934-2004), écrivain et éditeur français ;
 Michel Bernard (né en 1943), ingénieur français, directeur de l'ANPE et dirigeant de société ;
 Michel Bernard (né en 1958), journaliste français ;
 Michel Bernard (né en 1958), écrivain et haut fonctionnaire français ;
 Michel Bernard (né en 1959), dramaturge, auteur et metteur en scène belge.